Aizlewood ist der Familienname folgender Personen:

 John Aldam Aizlewood (1895–1990), britischer Offizier
 Mark Aizlewood (* 1959), walisischer Fußballspieler
 Steve Aizlewood (1952–2013), walisischer Fußballspieler